Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2014/15.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des VfB Stuttgart, des 1. FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund.

Kader

Arminia Bielefeld 

Cheftrainer: Norbert Meier

MSV Duisburg 

Cheftrainer: Gino Lettieri

Holstein Kiel 

Cheftrainer: Karsten Neitzel

Stuttgarter Kickers 

Cheftrainer: Horst Steffen

Chemnitzer FC 

Cheftrainer: Karsten Heine

Dynamo Dresden 

Cheftrainer: Stefan Böger (1–25),  Peter Németh (26–38)

Energie Cottbus 

Cheftrainer: Stefan Krämer

Preußen Münster 

Cheftrainer: Ralf Loose

SV Wehen Wiesbaden 

Cheftrainer: Marc Kienle (1–32), Christian Hock (Interimstrainer 33. bis 38. Spieltag)

Hallescher FC 

Cheftrainer: Sven Köhler

VfL Osnabrück 

Cheftrainer: Maik Walpurgis

FC Rot-Weiß Erfurt 

Cheftrainer:  Walter Kogler (1–30), Christian Preußer (31–38)

VfB Stuttgart II 

Cheftrainer: Jürgen Kramny

SC Fortuna Köln 

Cheftrainer: Uwe Koschinat

SG Sonnenhof Großaspach 

Cheftrainer: Rüdiger Rehm (1–15 und 27–38), Uwe Rapolder (16–26)

1. FSV Mainz 05 II 

Cheftrainer:  Martin Schmidt (1–25), Sandro Schwarz (26–38)

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Peter Vollmann (1–20), Karsten Baumann (21–38)

Borussia Dortmund II 

Cheftrainer:

SpVgg Unterhaching 

Cheftrainer: Christian Ziege (1–30), Claus Schromm (31–38)

SSV Jahn Regensburg 

Cheftrainer: Alexander Schmidt (1–17), Christian Brand (18–38)

Siehe auch 
 Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2014/15
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2014/15

Anmerkungen 

3. Fußball-Liga 2014/15
3. Fußball-Liga 2014/15
Kaderliste
3. Fußball-Liga